Miejscowości w USA:
 Westerly – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 Westerly (ang. Westerly Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Washington